Minami peut désigner :
 Minami, un bourg situé dans le district de Kaifu, au Japon ;
 Minami (1997-) une chanteuse et compositrice japonaise.

Minami est aussi un prénom japonais. 
 Minami Bages, actrice japonaise

 Kazuki Minami, gymnaste japonais
 Yoshikazu Minami (né en 1963), joueur de shogi japonais.